Le numéro 912 a été attribué à des routes de plusieurs départements français. Comme pour la plupart des numéros en 9XX, il s'agit d'anciennes routes nationales dont la charge avait été transférée aux départements dans les années 1970 ou d'anciens tronçons déviés.

Anciennes routes nationales et départements concernés
 ex RN 12 dans les Yvelines, en Eure-et-Loir et dans l'Orne (anciens tracés entre Trappes et Neauphle-le-Vieux, dans Houdan, dans Chérisy, entre Mortagne-au-Perche et Le Mêle-sur-Sarthe...). 
 ex RN 512 en Savoie (entre Chambéry et la limite de l'Isère).
 ex RN 712 dans la Creuse et la Haute-Vienne (entre  Verneuil-Moustiers et La Souterraine et entre Aulon et Bourganeuf).

Autre route
 Dans la Creuse, le nom de RD 912 a également été attribué à une route reliant la RN 145 (RCEA) et Aulon. De ce fait, la section centrale de l'ex RN 712, entre La Souterraine et Aulon, a été renumérotée en RD 912A et non en RD 912 comme le reste du tracé.

Articles connexes
 Route départementale 912 (Savoie)
 Route départementale 912 (Yvelines)

912